Сіма́ндр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 80 км на південь від Діжона, 38 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 653 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1641,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сімандр на сайті французького Національного інституту географії
 Сімандр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сімандр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сімандр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сімандр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара